Brou puede hacer referencia a:

Brou   una población y comuna francesa, en la región de  Centro, departamento de Eure y Loir.
Brou-sur-Chantereine  una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne.
 Banco de la República Oriental del Uruguay conocido en ese país como Banco República o simplemente BROU (por sus iniciales).